Distrikt steht für:

 Distrikt, Begriff im Allgemeinen
 Distrikt (Bangladesch), zweite Verwaltungsebene in Bangladesch
 Distrikt (Bhutan), zweite Verwaltungsebene in Bhutan
 Distrikt (Frankreich), Verwaltungseinheit in Frankreich zwischen 1790 und 1795
 Distrikt (Paris), kurzlebige Verwaltungseinheit zu Beginn der Französischen Revolution
 Distrikt (Habsburgermonarchie), Verwaltungseinheit im Erzherzogtum Österreich ob der Enns
 Distrikt (Indien), Verwaltungseinheit in Indien
 Distrikt (Kolumbien), Teil der zweiten Verwaltungsebene in Kolumbien
 Distrikt (Malawi), zweite Verwaltungsebene in Malawi
 Distrikt (Mauritius), Verwaltungseinheit in Mauritius
 Distrikt (Osttimor), ehemalige Verwaltungseinheit in Osttimor
 Distrikt (Schweden), seit 2016 existierende kleinste geographische Verwaltungseinheit
 Bezirk (Schweiz), Verwaltungseinheit in einigen Kantonen
 District (Vereinigtes Königreich), Verwaltungsbezirk der mittleren Verwaltungsebene mit unterschiedlicher Geschichte und Funktion in den einzelnen Landesteilen des Vereinigten Königreichs
und für Verwaltungsbezirke weiterer Länder

Weiteres:

 District 9, Film